Jacinta Negueruela (Vargas (Cantabria), 23 de mayo de 1961) es una poeta, ensayista y traductora española.

Biografía
Jacinta Negueruela nace el 23 de mayo de 1961, en Vargas (Cantabria).

En 1984-85 ejerce como Lectora de Español en Béziers-Montpellier (Francia). Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia (1995), con una tesis titulada Yves Bonnefoy: la poética de la presencia.

Ha sido profesora de Enseñanza Secundaria. Funcionaria desde 1990, en la asignatura de Lengua castellana y Literatura. Profesora en el I.E.S Violant de Casalduch de Benicàssim (Castellón), donde además fue promotora de los Encuentros Literarios , que desde 1998 han dado cabida a la poesía contemporánea. 

Desempeñó también tareas de organización y montaje de exposiciones de arte, en el departamento de Promoción Cultural de la Conselleria de Cultura de Valencia (desde octubre de 1985 a junio de 1986), supervisándolas en la Universidad  de Valencia. Tales como: L´Art Islàmic y Europalia 85, esta última en Amberes (Bélgica).    

Colaboró con el Museo de Bellas Artes S. Pío V de Valencia, en su departamento pedagógico, en 1987.
Desde dicho museo, participó en las Jornadas Nacionales de Departamentos de Educación y Acción cultural de Museos, celebradas en Granada, en 1986.

Fue profesora de Lengua Castellana, en la Universidad CEU San Pablo de Moncada (Valencia), en el curso 1989-90.

Fue ponente en el VI Coloquio de la Asociación de Profesores de Filología Francesa de la Universidad Española, en Santiago de Compostela, en 1997, con la comunicación Yves Bonnefoy: cuando el arte no es sin la presencia; también en el VII Coloquio de la Asociación de Profesores de Filología Francesa de la Universidad Española, en Cádiz, en 1998, con La presencia en Yves Bonnefoy: el arte a través del espejo; y en el VIII Coloquio de la APFFUE, en Valencia, en 1999, con Yves Bonnefoy y Miquel Barceló: ut pictura poesis.

Durante nueve años (2006-2014) participó en los Encuentros de Escritores y Traductores en Castrillo de los Polvazares (León). Allí comparte lectura poética y presenta su traducción La poesía en voz alta, de Yves Bonnefoy, en julio de 2017 .

Obra

Poesía 
 Animal marino, Col. Devenir poesía, Madrid (2006). Premio Mar de Poesía de la Fundación Carolina Torres 2007.
 La luz de Orión, Devenir poesía, Madrid (2008).
 Cuerpos varados, Col. Devenir poesía, Madrid (2009).
 Los desiertos del tiempo, Col. Devenir poesía, Madrid (2012).
 Varsovia llueve, Col. Devenir, Madrid (2017).
 Los mundos que se acercan, Col. Devenir, Madrid (2019).

Ensayo 
 Un arte presencial. De Yves Bonnefoy a Miquel Barceló, Col. Devenir ensayo, Madrid (2007).

Edición 
 Paisajes interiores (2007) Luis A. de Cuenca, Vicent Román y Jacinta Negueruela (poesía, pintura y ensayo), Diputación de Castellón. Texto y edición a cargo de Jacinta Negueruela.

Traducción 
 Traducción al francés del catálogo relativo a la exposición: Aproximació a la nostra literatura dels Segles XIII-XV. Els Clàssics. Tirant lo Blanc (1986), con motivo de Europalia 85, expuesta en Amberes (Bélgica), en 1986.
 Traducción al castellano de diversos ensayos de autores franceses para el volumen Teoría literaria y Deconstrucción, de Manuel Asensi, Ed. Arco, Madrid (1990).
 Traducción al castellano del volumen escrito por Pierre Vidal, L´Art rupestre en péril, Ed. Pilote, Périgueux, Francia. Versión castellana (El Arte Rupestre en peligro, Ed. Creática, Santander, 2001).
 La poesía en voz alta, Yves Bonnefoy, Devenir (2017). Edición bilingüe, traducción, entrevista y epílogo de Jacinta Negueruela. Prólogo de Andrés Sánchez Robayna

Publicaciones

Crítica literaria 
 El otoño de las rosas, de Francisco Brines, en el periódico La Verdad, Albacete (1988).
 El vuelo de la celebración, de Claudio Rodríguez, en el periódico La Verdad, Albacete (1988).
 Los novísimos: Crónica de un curso de verano, en el periódico La Verdad, Albacete (1989).

Crítica de arte 
 La pintura conceptual, de Ximo Micó, en El Mundo, Castellón (2001).
 Barceló y Bonnefoy: más allá de la imagen, en 7.ª Espiral, n.º 1, Sept.-Dic. (2001)
 Fusión de Zapata, en El Periódico Mediterráneo, Castellón (2001).
 Catálogo de la exposición Vicent Román, acuarelas. Centro Cultural Provincial Las Aulas, Castellón (2002).
 Miquel Barceló: La necesidad de un sentido, en CBN, Revista de Estética y Arte Contemporáneo, n.º 0 (2008).
 La Constelación Zambrano, en Fábula, n.º 28 (2010).
 Dolor y belleza en la creación contemporánea, en CBN, Revista de Estética y Arte Contemporáneo, n.º 2 (2010).
 Ocho veces el día, de Jacques Ancet, en Nayagua, n.º 33, Fundación José Hierro, Madrid, (2021).

Actas de congresos 
 Yves Bonnefoy: Cuando el arte no es sin la presencia, Universidad Santiago de Compostela (1998).
 La presencia en Yves Bonnefoy: El arte a través del espejo, Universidad de Cádiz (1999).
 Yves Bonnefoy y Miquel Barceló: Ut pictura poesis, Universidad de València (2000).

Revistas literarias 

 Poemas publicados en diferentes revistas de creación literaria, como: Renacimiento, Cuadernos del matemático, Ultramar, Asparkía, Viento Sur, La Revista Áurea. Dos de ellas, Asparkia, n.º 15 y Viento sur, marzo 2012 con sendos monográficos dedicados a su poesía.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial
 devenir.es - catálogo
 devenir.es - editorial
 Artículo - joseignaciodelgado.com
 Artículo nº 33 - .ariadna-rc.com del articulista y escritor Álvaro Muñoz Robledano.
 Artículo nº 55 - ariadna-rc.com del artículista y escritor Álvaro Muñoz Robledano.
 Artículo ensayístico - cuadernoshispanoamericanos.com
 Artículo - cdn.vientosur.info (P.117 – P.122), del escritor Antonio Crespo Massieu.
 Artículo - papelesdeperiodistas.wordpress.com de la periodista Silvia Marcos.
 Entrevista - tamtampress.es
 Artículo - devenir.es

Universidad de Valencia
Poetas en español
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español
Nacidos en Puente Viesgo